Кольцо́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 Кольцов, Александр Николаевич (1922 — ?) — советский футболист.
 Кольцов, Александр Николаевич (1930 — ?) — Герой Социалистического Труда, организатор сельского хозяйства в Оренбургской области.
 Кольцов, Александр Николаевич (род. 1975) — российский актёр.
 Кольцов, Александр Серафимович (1934—2006) — советский футболист, тренер.
 
 Кольцов, Анатолий Васильевич (1927—2000) — советский и российский историк.
 Кольцов, Антон Викторович (род. 1973) — российский политик.

Б 
 Кольцов, Борис Сергеевич (род. 1988) — российский дартсмен.

В 
 Кольцов, Виктор Григорьевич (1898—1978) — советский актёр.

Д, И 
 Кольцов, Дмитрий Алексеевич (1988—2019) — российский сноубордист, серфер и скейтбордист.
 Кольцов, Иван Пантелеевич (1912—1984) — Герой Советского Союза.
 Кольцов, Иван (Иван Кольцо, ? — 1583) — волжский казак, атаман, сподвижник Ермака Тимофеевича

К 
 Кольцов, Кирилл Анатольевич (род. 1983) — российский хоккеист.

Л, М 
 Кольцов, Лев Владимирович (1935—2017) — археолог, доктор исторических наук.
 Кольцов, Михаил Ефимович (1898—1940) — советский писатель, публицист и общественный деятель, журналист.

Н

П, С 
 
 Кольцов, Пётр Фёдорович (1904—1981) — советский композитор
 Кольцов, Сергей Васильевич (1892—1951) — русский скульптор, график и живописец.

Ф 
 Кольцов, Феодот Захарович (в монашестве Филарет; ум. 1873) — иеросхимонах Оптиной пустыни.
 Кольцов, Фёдор Андреевич (1898—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Кольцов, Филипп Борисович (род. 1962) — композитор и пианист.

Ю 
 Кольцов, Юрий Эрнестович (1909—1970) — советский актёр.

Составные фамилии



Разное 
 Павел Кольцов — главный персонаж фильма «Адъютант его превосходительства»
 Верхнекольцов
 Нижнекольцов

См. также 
 Кольцовы-Мосальские — русский княжеский род, отрасль князей Мосальских.
 Кольцовка
 Кольцово
 Улица Кольцова
 Кольцо

Примечания